Victor Bataille peut désigner :

 Victor Bataille (1848-1908), homme politique français ;
 Victor Bataille (1887-1975), homme politique français.